Hippersbach kann stehen für:
 Hippersbach (Zell am Harmersbach), Zinken des Ortsteils Unterharmersbach der Stadt Zell am Harmersbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hippersbach (Harmersbach), linker Zufluss des Harmersbachs in Unterharmersbach in der Stadt Zell am Harmersbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hippelsbach